Aquitániai Ágnes (1020/30–1077), V. Vilmos aquitániai herceg lánya és III. Henrik német-római császár felesége 
Idősebb Aquitániai Ágnes, VI. (VII.) Vilmos aquitániai herceg lánya és I. Ramiro aragóniai király felesége
Aquitániai Ágnes (1072–1097), VIII. Vilmos aquitániai herceg lánya és I. Péter aragóniai király felesége
Aquitániai Ágnes (1103–1160), IX. Vilmos aquitániai herceg lánya és II. Ramiro aragóniai király felesége